Глюкман (, ) — фамилия. Известные носители:

  (1893—1987) — южноафриканский врач и политик.
 Глюкман, Григорий Ефимович (1898—1973) — российский и американский художник.
  (род. 1966) — южноафриканский шахматист.
 Глюкман, Макс (1911—1975) — южноафриканский и британский социальный антрополог.
 Глюкман, Нимрод — израильский хоккеист.
 Глюкман, Питер (род. 1949) — новозеландский педиатр и учёный.
 Глюкман, Элиан — французский врач.
 Глюкман, Эрих — в 1948—1949 гг. руководитель Оркестра Зондерсхаузена.
 Глюкман, Юдит — южноафриканская художница.

См. также 
  — нью-йоркское архитектурное бюро